case (программирование) — оператор выбора в языках программирования Switch statement ;
 CASE — парадигма программирования Computer-aided software engineering ;
 Case STX Steiger — трактор с шарнирно-сочленённой рамой компании Steiger Tractor и поставляемых на рынок под маркой Case;
 CamelCase — стиль написания составных слов, при котором несколько слов пишутся слитно без пробелов, при этом каждое слово пишется с заглавной буквы;
  Computer Case, компьютерный корпус — системный блок.

См. также 
 Кейс